Příjmení Holeš nosí více významných osobností:

 Igor Holeš (* 1961) – slovenský fotbalista
 Jan Holeš (* 1973) – český romanista a vysokoškolský pedagog
 Július Holeš (1939–2021) – slovenský fotbalista
 Tomáš Holeš (* 1993) – český fotbalista

Související články 
 Goleš
 Holešice
 Holešín
 Holešov (rozcestník)